Dywizje piechoty polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej noszące numer „4”:
 4 Dywizja Strzelców Polskich (1917-1918).
 4 Dywizja Strzelców Polskich (1918-1919 → 10 Dywizja Piechoty)